Келарева Горка — топоним в России:
 Келарева Горка — деревня в Вельском районе Архангельской области.
 Келарева Горка — железнодорожная станция в Вельском районе Архангельской области.
 Келарева Горка — железнодорожная станция Северной железной дороги.